Жан-Гі Жендрон (, 30 серпня 1934, Монреаль — 30 червня 2022) — канадський хокеїст, що грав на позиції лівого нападника. По завершенні кар'єри гравця — тренер.

Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1951 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюїнс», «Монреаль Канадієнс», «Філадельфія Флаєрс» та «Квебек Нордікс».

Загалом провів 905 матчів у НХЛ, включаючи 42 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Тренерська кар'єра ВХА

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Монреаля
Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Тренери «Квебек Нордікс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ВХА‎‎